Polismördaren kan syfta på:

 Polismördaren (roman) – en roman av Sjöwall/Wahlöö, utgiven 1974
 Polismördaren (film) – en film från 1994 som bygger på boken